Leiner ist der Familienname folgender Personen:

 Annegret Leiner (* 1941), deutsche bildende Künstlerin
 Bruno Leiner (1890–1954), deutscher Apotheker, Museumsleiter und Kommunalpolitiker
 Danny Leiner (1961–2018), US-amerikanischer Regisseur
 Franz Leiner (1877–1951), deutscher Wasserbauingenieur, Hochschullehrer und Sachbuchautor
 Günther Leiner (* 1939), österreichischer Primararzt und Politiker (ÖVP)
 Hanns Leiner (1930–2014), deutscher evangelischer Theologe und Autor
 Jacqueline Leiner (1921–2008), französische Romanistin, Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin
 Johann Heinrich Leiner (1830–1868), lutherischer Theologe und Pastor in Großefehn, Gründer des Leinerstifts
 Konradin Leiner (1965–1996), deutscher Autor
 Ludwig Leiner (1830–1901), deutscher Apotheker und Botaniker
 Martin Leiner (* 1960), deutscher evangelischer Systematischer Theologe und Ethiker
 Michael Leiner († 2014), deutscher Artdirector und Filmemacher
 Mordechai Josef Leiner (1802–1854), polnischer Rabbiner und chassidischer Gelehrter
 Otto Leiner (1856–1931), deutscher Apotheker, Museumsleiter und Archivar
 Peter Leiner (1962–2018), deutscher Trompeter und Hochschullehrer
 Roger Leiner (1955–2016), luxemburgischer Zeichner und Karikaturist 
 Rudolf Leiner (1913–2008), österreichischer Unternehmer

 Vera Isler-Leiner (1931–2015), Schweizer Künstlerin
 Wolfgang Leiner (1925–2005), deutscher Romanist und Literaturwissenschaftler

Leiner bezeichnet ferner:
 Rudolf Leiner (Unternehmen), ein österreichisches Möbelhaus

Siehe auch:
 Lainer